Spencerville puede hacer referencia a alguno de los siguientes lugares de Estados Unidos:

Spencerville, lugar designado en el censo en el estado de Maryland;
Spencerville, lugar designado en el censo en el estado de Nuevo México;
Spencerville, villa en el estado de Ohio.